Sköll is de wolf uit de Noordse mythologie die de zonnegodin Sól achtervolgt om haar te verslinden.

In de Edda valt te lezen:

Stamboom

Bronnen
 Caland, M. 1997. Voorspellen met runen: Het geheime schrift der runen als sleutel tot de toekomst. Uitgeverij Schors, Amsterdam.
 De Vries, J. 1999. Edda: Goden- en heldenliederen uit de Germaanse oudheid. Ankh-Hermes, Deventer.
 Otten, M. 2004. Edda: De liederen uit de Codex Regius en verwante manuscripten, AMBO, Amsterdam.

Noordse mythologie
Mythisch wezen
Fictieve wolf